Витри́-ле-Круазе́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Эссуа. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10438.

Коммуна расположена приблизительно в 185 км к юго-востоку от Парижа, в 95 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 45 км к юго-востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 265 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 160 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 112 были экономически активными, 48 — неактивными (показатель активности — 70,0 %, в 1999 году было 68,4 %). Из 112 активных работали 111 человек (63 мужчины и 48 женщин), безработным был 1 мужчина. Среди 48 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 16 — пенсионерами, 19 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об